Cérat est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 Cérat, une pommade à base de cire et d'huile qui sert, en dermatologie, d'excipient pour diverses substances médicamenteuses et de base pour des préparations cosmétologiques (ex : Cérat de Galien).

Nom propre 
 Cérat de Grenoble († vers 450), ou Céras ou  Gérase,  d'origine burgonde, évêque de Grenoble en Dauphiné, chassé par les Ariens ; saint chrétien fêté localement le 6 juin.

Références